Tamazula puede referirse a:

 Municipio de Tamazula (Durango), municipio en el estado de Durango (México); 
 Tamazula de Victoria, localidad en el estado de Durango (México), cabecera del municipio anterior; 
 Municipio de Tamazula de Gordiano, municipio en el estado de Jalisco (México); o
 Tamazula de Gordiano, localidad en el estado de Jalisco (México), cabecera del municipio anterior.